Kangerlupiluk bezeichnet:
 Kangerlupiluk (Bucht, bei Kapisillit), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerlupiluk (Bucht, bei Narsaq), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland